Крок — легендарный правитель чехов, его предшественником на этом посту был Чех. Впервые упоминается в Хронике Козьмы Пражского, которая была написана в начале XII века. Там он представлен не только как преемник Чеха, но и как основатель монархии и создатель первого свода законов.

Согласно легенде, после смерти Чеха владение его землями было предложено его брату Леху, но тот отказался в пользу Крока, главы одного из кланов. Крок принял предложение и переехал в Будеч (Budeč).

Крок был колдуном и умел говорить с богами. Когда он искал безопасное место для основания города, он стал молить богов и вскоре нашёл его на правом берегу реки Влтава среди густого леса. Там, на высокой скале он и основал город и крепость Вышеград.

Можно считать Крока одним из «основателей свода законов», которые есть и у других славянских народов: польский Крак, восточнославянский Кий, сербский Клукас.

Семья 

У него было три дочери:
 Кази — старшая, знахарка и лекарь.
 Тэтка — средняя, жрица.
 Либуше — младшая, мудрая и умная. После смерти Крока стала правительницей чехов.

Примечания 
Вацлав Гаек из Либочан предположил, что Крок умер в 709 году.

Ян Длу́гош отождествлял Крока с польским Краком.

Франтишек Палацкий считал, что фигура Крока формировалась под влиянием исторической фигуры Само.

Литература 
 Strzelczyk Jerz. Mity, podania i wierzenia dawnych Słowian. Rebis. Poznań. 2007. 978-83-7301-973-7
 JIRÁSEK, Alois. Staré pověsti české. Ilustrace Mikoláš Aleš. Praha : Cesty, 1999. Kapitola O Krokovi a jeho dcerách, s. 14-18.
 HÁJEK Z LIBOČAN, Václav. Pověsti o počátcích českého národu a o českých pohanských knížatech. Příprava vydání Jan Kočí. Praha : Kočí, 1917. — kapitola Krok a jeho dcery, s. 12-28.
 KOSMAS. Kosmova kronika česká. Překlad Karel Hrdina a Marie Bláhová. Praha : Svoboda, 1972. — kapitola III. a IV., s. 14-25.

См. также 
 Королева славян

Персоналии:Чехия
Культура Чехии
Герои славянских мифов
Легендарные правители Чехии